Гамаю́н — багатозначне слово.

 Гамаюн 1) (перське) у східній міфології священний птах, що символізує щастя, багатство, владу; 2) в пам'ятках російської писемності (з XVII ст.) райський птах, на старовинних лубочних картинках зображувалвся з жіночим обличчям.

Прізвище 
 Гамаюн Василь Ілларіонович (1921—1944) — військовик, Герой Радянського Союзу.
 Хумаюн (тюркський варіант імені Гумаюн) — 2-й падишах імперії Великих Моголів